

Geografia
 Esistono più comuni francesi con questo nome
 Ségur (Aveyron)
 Le Ségur
 Ségur-les-Villas
 Ségur-le-Château

 Ségur è una stazione della metropolitana di Parigi

Persone
 Contessa di Ségur, scrittrice russa naturalizzata francese (1799-1874)
 Louis Philippe de Ségur, storico e diplomatico francese (1753-1830)
 Philippe Henri de Ségur, generale francese (1724-1801)